Wirbitz ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Wirbitz (auch Wrbitz), deutscher Name von Vrbice u Poděbrad, Gemeinde im Okres Nymburk, Středočeský kraj
 Wirbitz, deutscher Name von Vrbice (Bohumín), Ortsteil der Stadt Bohumín, Okres Karviná, Moravskoslezský kraj